Yeroplátanos kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Geroplátanos (ort i Grekland, Nomós Ioannínon), Epirus, 
 Geroplátanos (ort i Grekland, Nomós Prevézis), Epirus, 
 Yeroplátanos (ort i Grekland), Mellersta Makedonien, Chalkidike, 

Robotskapade Greklandförgreningar